Plaatsen in de Verenigde Staten
Andrews (Florida)
Andrews (Indiana)
Andrews (North Carolina)
Andrews (South Carolina)
Andrews (Texas)

 Personen
 Anthony Andrews (1948), Brits acteur
 Colin Andrews (1948), Engels voetbalcoach
 Chris Andrews (1942), Brits zanger
 Dana Andrews (1909-1992), Amerikaans acteur
 Julie Andrews (1935), Brits actrice en schrijfster
 Keith Andrews (coureur), Amerikaans autocoureur
 Keith Andrews (voetballer) (1980), Iers voetballer
 Michael Andrews (1967), Amerikaans componist
 Roy Chapman Andrews, een Amerikaans ontdekkingsreiziger en paleontoloog
 Scott Andrews (1989), Schotse curler
 Thomas Andrews (natuurkundige) (1813-1885), Iers natuurkundige
 Thomas Andrews (scheepsbouwkundige) (1873-1912), Iers ondernemer

Zie ook
 St. Andrews (doorverwijspagina)